Тринида́д (, «Троица»):

Топонимы 
 Тринидад — остров в Карибском море, основная часть государства Тринидад и Тобаго.
 Тринидад — город в Боливии, административный центр департамента Бени.
  — муниципалитет в департаменте Санта-Барбара, Гондурас.
 Тринидад — город в штате Колорадо, США, административный центр округа Лас-Анимас.
  — муниципалитет в провинции Касанаре, Колумбия.
 Тринидад — город на юге провинции Санкти-Спиритус, Куба.
 Тринидад — остров в провинции Буэнос-Айрес, Аргентина.
 Тринидад — город в Уругвае, столица департамента Флорес.
  — город в провинции Бохоль, Филиппины.
 Княжество Тринидад — непризнанное государство, существовавшее в 1893—1895 годах на территории архипелага Триндади и Мартин-Вас.
 Тринидад-Гарсия-де-ла-Кадена — муниципалитет в Мексике, входит в штат Сакатекас.

Прочее 
 Тринидад, Теа (род. 1990) — американская женщина-рестлер и киноактриса.
Тринидад, Феликс Хуан (род. 1973) — пуэрто-риканский боксёр-профессионал, чемпион мира.
 Хименес, Тринидад (род. 1962) — испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии.
 Тринидад — главное судно кругосветной экспедиции Фернана Магеллана.
 HMS Trinidad — британский легкий крейсер 1940 года.

См. также 
 Триндаде — аналог на португальском языке
 Триндади — аналог на португальско-бразильском языке